Большая Пурга:

 Большая Пурга — село в Игринском районе Удмуртии.
 Большая Пурга — река в России, протекает в Республике Коми.
 Большая Пурга (Ичет-Пурга) — река в России, впадает в Вычегду в 886 км от устья.
 Большая Пурга (Ыджыд-Пурга) — река в России, впадает в Вычегду в 880 км от устья.